Die Maltese Premier League 1990/91 war die 76. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum siebenten Mal die Ħamrun Spartans.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Rabat Ajax und FC Birkirkara die Absteiger Tarxien Rainbows und Żebbuġ Rangers. Rabat und Birkirkara waren erstmals seit der Saison 1988/89 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199091
Fußballsaison 1990/91